Parquet ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel du Parquet (1869–1933), französischer Offizier und Diplomat
 Paul Parquet (1862–1916), französischer Parfümeur

Parquet steht weiterhin für:
 Apache Parquet, ein Dateiformat

Siehe auch:
 Parkett